Antonio Masini – letterato italiano
 Antonio Masini – pittore, incisore e scultore italiano
 Antonio Masini – compositore e musicista italiano